De HTML 4 DTD declareert 252 entiteiten. HTML staat niet toe zelf entiteiten te declareren.

In de onderstaande tabel vind je alle HTML-entiteiten van versies: 2.0, 3.2, of 4.0. HTML 4.01 heeft geen nieuwe entiteiten toegevoegd.

Zie ook 
 Character Entity Reference

HTML
HTML-entiteiten